Ма́рьина Ро́ща — остановочный пункт Рижского направления МЖД и Алексеевской соединительной линии в составе действующей линии МЦД-2 и планирующейся линии МЦД-4 Московских центральных диаметров. Расположен между станциями Дмитровская, Станколит и Рижская. С платформы организована пересадка на станцию метрополитена «Марьина Роща» Большой кольцевой линии и Люблинско-Дмитровской линии. Станция для поездов МЦД-2 открыта 2 марта 2023 года.

Описание 
Строительство станции началось в 2020 году. На первом этапе строительства возведена платформа для линии МЦД-2 с навесом на всю длину и крытый надземный пешеходный переход. В сентябре 2023 года планируется завершение строительства ещё одной идентичной платформы для поездов МЦД-4.

Наземный общественный транспорт

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные платформы, открытые в 2023 году
МЦД-2
МЦД-4
Здания и сооружения, построенные в 2023 году в Москве